Alpina (automerk), een Duits automerk
 Alpina (uurwerk), een Zwitsers bedrijf dat horloges maakt
 Alpina (geslacht), een vlindergeslacht